Петербургский союзный договор (1746) — оборонительный договор между Россией и Австрией, заключённый 22 мая (2 июня) 1746 года в Санкт-Петербурге.
 Петербургский союзный договор (1805) — подписан 11(23) апреля в Санкт-Петербурге. Заложил основы 3-й антинаполеоновской коалиции. Стороны обязывались привлечь к союзу Австрию, Пруссию и другие европейские державы и содействовать восстановлению династии Бурбонов на французском престоле.
 Петербургский союзный договор (1812) — заключён 24 марта (5 апреля). Стороны взаимно гарантировали целостность своих владений, условились высадить в Северной Германии десант для действий против Франции. Россия соглашалась на присоединение Норвегии к Швеции.